Grandes est notamment un patronyme espagnol, mais également le nom de localités ou de lieux-dits, notamment dans les pays francophones, et un adjectif (pluriel de grande), servant à désigner des périodes ou événements exceptionnels.

Le mot peut faire référence à :

Patronyme 

 Agustín Muñoz Grandes (1896-1970), militaire et un homme politique espagnol;
 Luis de Grandes (1945-), homme politique espagnol.
 Almudena Grandes (1960-2021), romancière et journaliste espagnole.

Noms de lieux 

 Campigneulles-les-Grandes, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France;
 Grandes Rousses, massif des Alpes françaises situé sur les départements de l'Isère et de la Savoie.

Adjectif 
 Grandes découvertes, expression servant à désigner les explorations maritimes entreprises par les puissances européennes aux  et  siècles.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique